Évry eller Evry kan syfta på:

 EVRY – ett nordiskt IT-tjänsteföretag

Geografi
 Évry, Essonne – fransk kommun i departementet Essonne
 Évry, Yonne –fransk kommun i departementet Yonne
 Évry-Grégy-sur-Yerre – fransk kommun i departementet Seine-et-Marne
 Évry (arrondissement) –